Нетребко — українське прізвище. У називному відмінку має однакове написання для осіб обох статей.

 Нетребко Василь Прокопович (1920—2007) — російський радянський учений.
 Нетребко Ганна Юріївна (* 1971) — російсько-австрійська оперна співачка, народна артистка Росії скандально відома завдяки фінансовій підтримці терористичної організації «ДНР».
 Нетребко Олег Володимирович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Нетребко Олександр Анатолійович — полковник медичної служби Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня
 Нетребко Олександр Юрійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища